Подобие в геометрии — биективное преобразование с особыми свойствами.
 Подобие в физике — равенство отношений каких-либо измеряемых величин в двух и более физических системах при их эволюции
 Подобие в философии и богословии — способ связи образа и прообраза.

См. также 
 Преподобные — чин святости в христианстве.
 Аффинная геометрия
 Аффинная хроматография
 Аффинное преобразование

Примечания